Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene za sezonu 2015./16. je deseti put zaredom osvojio Osijek.

Prva liga

Druga liga

Poveznice

Izvori 
 hns-cff.hr, 1. HNL za žene, pristupljeno 10. lipnja 2016.
 rsssf.com, Prvenstvo Hrvatske u nogometu za žene 2015./16.
 scpresway.com, 1. HNL za žene 2015./16., pristupljeno 10. lipnja 2016

2015-16
ž-p